Kovács II. László (Székesfehérvár, 1946. május 14.–?) magyar nemzeti labdarúgó-játékvezető. Beceneve: Tanárúr. Polgári foglalkozásként egy gazdasági társaság gondnoka.

Pályafutása

Labdarúgóként
Fiatalon ismerkedett meg a labdarúgással. Előbb az ifjúsági, majd a Székesfehérvári SZIKRA felnőtt csapatában futballozott. Fejlődését elősegítendő átigazolt az NB. III-as Székesfehérvári KÖFÉM csapatába, ahol egészen 1970-ig aktívan játszott.

Labdarúgó-játékvezetőként

Nemzeti játékvezetés 
A KÖFÉM-nél felelős volt a tömegsport szervezéséért. A kispályás labdarúgásnál nem volt játékvezető, kényszerből elvállalta a mérkőzések vezetését. A sikeresen művelte, az újfajta sporttevékenység elnyerte tetszését, jelentkezett tanfolyamra. A játékvezetői vizsgát 1970. február 23-án Székesfehérváron tette le. Az első mérkőzése 1970. május 15-én a Sárszentmihályi ÁFÉSZ–Dunaújvárosi Kohász ifjúsági mérkőzés volt. Szakmai tevékenységét érdemesnek tartották, hogy 1971-ben megyei I. osztályú minősítést kapjon, 1977-ben került az NB. III-as játékvezetők táborába, ami lehetővé tette, hogy különböző szintű utánpótlás bajnokságokban vezethessen, 1981-ben lett országos, az NB. II-es bajnokság játékvezetője. Pályafutása alatt számtalan NB. I-es vagy nemzetközi (felkészülési) klubmérkőzést vezetett vagy partbíróként segédkezett. Az aktív nemzeti játékvezetést 1991-ben fejezte be.

Nemzeti kupamérkőzések 
Vezetett kupadöntők száma: 1.

Szabad Föld-kupa
1964 óta a falusi labdarúgók kupadöntőjét, a Szabad Föld-kupa döntőjét rendszeresen a Magyar Népköztársasági Kupa döntő előmérkőzéseként bonyolították le. A döntőben való részvételre az az alsóbb osztályú együttes jogosult, amelyik a legmesszebb jutott a Magyar Népköztársasági Kupában.

Sportvezetőként 
Minden idegszálával a közösségi feladatok ellátására koncentrál fiatal munkásként a Székesfehérvári KÖFÉM gyárban kapcsolódott be a tömegsport szervezésébe. A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Játékvezető Testületnél (JT) a játékvezetés mellett segítette a Szervező Bizottság munkáját. A Budapesti Labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottságában (JB) többször volt elnökségi tag, illetve a Kispályás Bizottság vezetője. Személyéhez, áldozatos tevékenységéhez  kapcsolható - közel 10 éven keresztül - a budapesti utánpótlás futsal rendezvények szervezése. 2006-tól az MLSZ JB keretében országos futsal ellenőr. A BLSZ JB és az NB. III-as Duna-csoport játékvezetői ellenőr.

Sikerei, díjai 
1984-ben Szlávik András a Játékvezető Bizottság (JB) elnöke játékvezetői pályafutásának elismeréseként ezüstjelvény kitüntetésbe részesítette. Pályafutása alatt több elismerésben, pénz- és tárgyjutalomban részesült.

Források 
 Önéletrajzi adatok
 
 Mező László – a Szabad Föld Kupa 40 éve

Külső hivatkozások 
 
 

Magyar labdarúgó-játékvezetők
1946-ban született személyek
Élő személyek